Por TDS puede referirse a:
 Teoría de detección de señales, son los medios de cuantificar la capacidad de discernir entre la señal y el ruido; o
 Sólidos disueltos totales, es la cantidad total de sólidos disueltos en el agua.